Mistrovství světa v malém fotbalu SOCCA 2018 bylo 1. ročníkem MS v malém fotbalu SOCCA a konalo se v Portugalsku ve městě Lisabon na náměstí Praça do Comércio v období od 23. do 29. září 2018. Účastnilo se ho 32 týmů, které byly rozděleny do 8 skupin po 4 týmech. Ze skupiny pak postoupily do vyřazovací fáze první a druhý celek. Vyřazovací fáze zahrnovala 16 zápasů. Ve finále zvítězili reprezentanti Německa, kteří porazili výběr Polska 1:0.

Stadion 
Turnaj se hrál na jednom stadionu v jednom hostitelském městě: Trunkwala Stadium (Lisabon).

Skupinová fáze 

Čas každého zápasu je uveden v lokálním čase.

Skupina A 

|}

Skupina B 

|}

Skupina C 

|}

Skupina D 

|}

Skupina E 

|}

Skupina F 

|}

Ve skupině F se zrodila překvapivá situace, když se tým Egypta nedostavil na utkání s Brazílií. Po 15 minutách čekání byl zápas kontumován 0:3 ve prospěch soupeře. Po bližším přezkoumání se ukázalo že celý tým i s trenéry z dějiska šampionátu odcestoval.

Skupina G 

|}

Skupina H 

|}

Vyřazovací fáze

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
https://soccafederation.com/competition/2018-world-cup-portugal/

Mistrovství světa v malém fotbalu SOCCA
Malá kopaná v roce 2018
Malá kopaná v Portugalsku
Sportovní události v Portugalsku
Sport v Lisabonu
Sport v Portugalsku v roce 2018